Trimmer peut faire référence à :

Personnes 
 Sarah Trimmer (1741-1810) : femme de lettres et mère de la littérature enfantine britannique
 Tony Trimmer (1943- ) : pilote automobile britannique

Autres usages 
 Trimmer : un métier de la mode
 Trimmer : un potentiomètre de dimensions réduites
 Trimmer : aileron mobile fixé sur le bord de fuite d'une quille de bateau destiné à améliorer la portance aux allure de près.